«Hanky Panky» — песня американской певицы Мадонны. Это второй и последний сингл из альбома I’m Breathless. Мадонна дважды исполнила песню в своих турне — Blond Ambition World Tour и Re-Invention World Tour. Видео на песню снято не было.

Список композиций 
США кассета и 7" сингл
 «Hanky Panky» — 3:57
 «More» — 4:56

Австралия/США/Европа Макси-сингл
 «Hanky Panky» (Bare Bones Single Mix) — 3:57
 «Hanky Panky» (Bare Bottom Twelve Inch Mix) — 6:36
 «More» — 4:56

Чарты

Чарт конца года

Участники записи 

 Мадонна (певица)  - автор песни, вокал , продюсер
 Патрик Леонард  - автор песни, продюсер, клавишные
 Джефф Поркаро  - барабаны
 Гай Пратт  - бас
 Донна Де Лори  - бэк-вокал
 Ники Харис  - бэк-вокал
 N'Dea Davenport  - бэк-вокал
 Кевин МакГилберт - ремикс и дополнительная продукция
 Патрик Демаршелье  - фотограф с обложки
 Джери Хайден - дизайнер

Примечания

Ссылки 

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Патриком Леонардом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы 1990 года
Песни Мадонны